Коррадини () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Коррадини, Антонио (1668-1752) – итальянский скульптор.
 Коррадини, Георг (1810—1891) — итальянский живописец и рисовальщик.
 Коррадини, Джанкарло (род. 1961) — итальянский футболист.
 Коррадини, Пьер Марчеллино (1658—1743) — итальянский куриальный кардинал. 
 Коррадини, Энрико (1865—1931) — итальянский писатель и журналист.